Polish Open 1994 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1994 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 25–31 lipca 1994 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 75 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1994
1994 w polskim sporcie
1994 w tenisie ziemnym